O Pátio das Cantigas steht für:

 O Pátio das Cantigas (1942), portugiesischer Film von Francisco Ribeiro
 O Pátio das Cantigas (2015), portugiesische Filmkomödie von Leonel Vieira